Термин хумани развој има више значења.

 Хумани развој (биологија)
 Дечја психоанализа